Церковь Пресвятой Богородицы Матери Божьей Благодати ( Maria Madre della Divina Grazia) — католическая церковь в Сан-Романо, провинция Пиза, Италия.

История 

Современный храм был воздвигнут на месте церкви Пресвятой Марии, где хранилась статуя Пресвятой Богородицы, которая с XV века была предметом особого почитания. С начала XVI века церковь начали посещать многочисленные паломники, поэтому в 1515 году церковь Пресвятой Марии была переоборудована и значительно расширена. Строительство финансировало семейство Медичи. В 1517 году храм был передан монахам из монашеского ордена францисканцев и по сей день остаётся в их ведении.

Архитектура 

В XIX веке церковь была полностью перестроена в стиле классицизма по проекту архитекторов Паскуале Поччиянти и Амалии Дюпре. В церкви находится один неф, по бокам которого расположены несколько небольших часовен.

Ссылки 
 Храм Пресвятой Богородицы Матери Божьей Благодати 
 Presepio artistico di San Romano 
 Официальный сайт францисканцев — Ордена Меньших Братьев 

Католические храмы Тосканы